Santa Eufémia, qui se traduit par « sainte Euphémie » en français, peut aussi désigner :
 au Portugal :
 Santa Eufémia, paroisse civile de la municipalité de Leiria, située dans le district de Leiria et la région Centre ;
 Santa Eufémia, paroisse civile de la municipalité de Penela, située dans le district de Coimbra et la région Centre ;
 Santa Eufémia, paroisse civile de la municipalité de Pinhel, située dans le district de Guarda et la région Centre ;
 Santa Eufémia de Prazins, paroisse civile de la municipalité de Guimarães, située dans le district de Braga et la région Nord.

 en Espagne :
 Santa Eufemia (Cordoue), commune espagnole de la province de Cordoue

Voir aussi 

 .
 .